Aquesta és una llista amb els sistemes de puntuació del Campionat del Món de Motociclisme de velocitat aplicats històricament des del moment de la seva instauració el . Els títols de campió s'atorguen tant al pilot com al constructor que acumulen més punts al llarg de la temporada del Campionat d'acord amb el barem de puntuació vigent.

Sistemes de puntuació

Fonts 

 Morrison Ian, Guinness Motorcycle Sport Fact Book (en anglès) pàg. 14 (1991) (1a edició) Guinness Publishing Bath Press

Vegeu també 
 Llista de Grans Premis de motociclisme
 Llista de guanyadors de Grans Premis de motociclisme de velocitat
 Llista de sistemes de puntuació del Campionat del Món de motocròs

Enllaços externs 
 Lloc web oficial de MotoGP 

 
Sistemes